__notoc__
Cygne noir peut faire référence à :

 Cygne noir (Cygnus atratus) : cygne originaire d'Australie ;
 Cygne à cou noir (Cygnus melanocorypha) : cygne originaire d'Amérique du Sud ;
 Cygne noir : nom de code d'une opération d'exploration sous-marine de l'Odyssey Marine Exploration ;
 Cygne noir : club de football de la ville de Basse-Terre en Guadeloupe ; 
 Théorie du cygne noir : théorie développée par le philosophe Nassim Nicholas Taleb ;
 Cygne Noir : compagnie chevaleresque au  ;
 Le cygne noir peut aussi désigner un élément de l'univers de fiction dans lequel se déroule la série romanesque Gardiens des cités perdues, de Shannon Messenger.

Œuvres 
 Le Cygne noir (De Zwarte zwaan), album de bande dessinée de la série Bob et Bobette ;
 Cygne noir, revue d'exploration sémiotique, revue scientifique numérique libre d'accès ;
 Le Cygne noir () : film américain réalisé par Henry King en 1942 ;
 Le Cygne noir : titre québécois du film Black Swan (2010) ;
 Le Cygne noir : La Puissance de l’imprévisible : ouvrage du philosophe Nassim Nicholas Taleb ;
 Black Swan : quatrième chanson de l'album solo de Thom Yorke (chanteur de Radiohead), The Eraser sorti en 2006 ;
 Black Swan : septième chanson de l'album Map of the Soul : 7 du groupe coréen BTS (groupe) sorti en 2020.

Voir aussi 

Homonymie de titre